Schirmacher est un patronyme allemand, porté notamment par:

Käthe Schirmacher (1865 - 1930), activiste allemande
 (né en 1944), éditeur et éducateur allemand

Voir aussi 
Oasis antarctique de Schirmacher.